Schengen kan betekenen: 
 Schengen (Luxemburg), een dorp en gemeente in Luxemburg, tegen het drielandenpunt met Duitsland en Frankrijk.
 De Verdragen van Schengen, ook wel Akkoorden van Schengen, waarin het vrije verkeer van personen en goederen tussen Europese landen geregeld wordt. 
 Als afkorting voor de Schengenzone, het gebied waarin de Akkoorden van Schengen geldig zijn.

Zie ook 
Schengen Uitvoeringsovereenkomst
Schengen-informatiesysteem